P2 of P-2 kan verwijzen naar:
 P2 (film), een Amerikaanse film uit 2007
 P2 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 2, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament
 P2 card, opslagmedium van Panasonic, zie DVCPRO P2
 P2 of Pentium II, de Intelprocessor
 Lockheed P-2 Neptune
 de Italiaanse vrijmetselaarsloge Propaganda Due
 Behangpatroongroep p2